Montandon steht für:

 Montandon, eine Gemeinde im französischen Département Doubs

Montandon ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Montandon (* 1945), französischer Literaturwissenschaftler
 George Montandon (1879–1944), schweizerisch-französischer Ethnologe, Rassentheoretiker und Antisemit
 Gil Montandon (* 1965), Schweizer Eishockeyspieler
 Grete Kmentt-Montandon (1893–1986), österreichische Malerin und Grafikerin
 Philippe Montandon (* 1982), Schweizer Fußballspieler
 Raoul Montandon (1877–1950), Schweizer Parapsychologe